Het Kabinet-Wescot-Williams verwijst naar een kabinet op Sint Maarten:

 Kabinet-Wescot-Williams I (2010 - 2012)
 Kabinet-Wescot-Williams II (2012 - 2013)
 Kabinet-Wescot-Williams III (2013 - 2014)